Bikovo est un toponyme qui peut désigner :
Bikovo, une localité de Bulgarie ;
Bikovo, une localité de Serbie située dans la province autonome de Voïvodine et sur le territoire de la Ville de Subotica, district de Bačka septentrionale ;